Івашова — прізвище російського походження

 Івашова Валентина Семенівна (* 1915 — † 1991) — українська актриса
 Івашова Ніна Василівна (* 1956) — український кінознавець, кандидат мистецтвознавства

Російські прізвища